Полуо́стров Фрейсине́ () — крупный полуостров на востоке Тасмании (Австралия).



География 
Полуостров Фрейсине занимает примерно  в длину (с севера на юг), а его ширина достигает . Площадь полуострова — примерно , а максимальная высота —  над уровнем моря (гора Фрейсине — Mount Freycinet).

К югу от полуострова находится остров Шутен (или Схаутен), вместе с которым он составляет . Остров Шутен отделён от полуострова проливом шириной  (Schouten Passage).

С востока полуостров омывается водами Тасманова моря, а на западе находится залив Грейт-Ойстер-Бей. У западного побережья полуострова находятся бухты Коулс (Coles Bay) и Промиз (Promise Bay), а у восточного — бухта Туэн (Thouin Bay), переходящая в хорошо защищённую бухту  (Wineglass Bay).

На севере полуострова, недалеко от въезда в Национальный парк Фрейсине, находится небольшой посёлок . Недалеко от Коулс-Бэй возвышается горная гряда , включающая в себя четыре основные вершины (Mount Mayson, Mount Amos, Mount Dove и Mount Parsons), которые хорошо видны со стороны залива Грейт-Ойстер-Бей. С легко доступной перемычки между этими горами открывается красивый вид на бухту Уайнгласс и горы южной оконечности полуострова — Фрейсине (Mount Freycinet) и Грэм (Mount Graham).

История 
В 1642 году мимо этого полуострова проплывал голландский мореплаватель Абель Тасман. Он назвал соседний остров именем , одного из руководителей Голландской Ост-Индской компании — в английском произношении, остров Шутен.
 
Сначала считалось, что соседний полуостров состоит из цепи островов, но это заблуждение было развеяно в 1802—1803 годах экспедицией французского мореплавателя Николя-Тома Бодена, который назвал полуостров Фрейсине. В экспедиции Бодена старшими офицерами служили братья де Фрейсине, один из которых, Луи, стал впоследствии известным мореплавателем, а другой,  — адмиралом. Очевидно, Боден назвал полуостров в честь кого-то из них.

Примечания

Ссылки 
 Rob Blakers, Jamie Kirkpatrick (text) , Cascades, Tasmania: Wilderness Photo, 2004, ISBN 0957974418

География Тасмании
Полуострова Австралии